Krziwanek ist der Name von

 Rudolf Krziwanek (1843–1905), österreichischer Hoffotograf in Wien, Ischl und Wiener Neustadt
 Karl Krziwanek (1834–1874), Lithograf und Inhaber einer lithografischen Anstalt in Wien, Bruder des obigen